La Serie A1 maschile FIPAV 1979-80 fu la 35ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Klippan Torino.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1979
Pallavolo nel 1980
 1979-1980